У́го Родалье́га (25 июля 1985, Эль Кармело, Колумбия) — колумбийский футболист, нападающий турецкого клуба «Денизлиспор».

«Уиган» 
20 декабря 2008 года, «Некакса» подтвердила, что начала переговоры с английским «Уиганом» о продаже нападающего Родальеги. 6 января тогдашний менеджер «Уигана» Стив Брюс заявил, что клуб близок к подписанию колумбийского нападающего, и всё что осталось — это разрешение на работу в Англии самого футболиста.

Трансфер игрока был подтверждён 28 января, за 5 минут до «дэдлайна» заявок матча с «Ливерпулем». Нападающего успели заявить и он дебютировал, выйдя на замену на 77-й минуте встречи. В своём первом чемпионате, Родальега отличился 3 раза, поразив ворота ВБА, МЮ и «Портсмута».

В следующем сезоне Уго стал забивать регулярно и завершил сезон лучшим бомбардиром команды, забив 10 мячей, несмотря на то, что большую часть сезона играл на фланге.

12 июля 2012 года Родальега подписал трёхлетний контракт с «Фулхэмом».

Достижения 
 «Депортиво Кали»: Чемпион Колумбии 2005-II

Примечания

Ссылки 
 Статистика Уго Родальеги на MedioTiempo.com

Футболисты Колумбии
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Депортес Киндио»
Игроки ФК «Депортиво Кали»
Игроки ФК «Монтеррей»
Игроки ФК «Атлас»
Игроки ФК «Некакса»
Игроки ФК «Уиган Атлетик»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Акхисар Беледиеспор»
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Денизлиспор»